

Фінали кубка України

Див. також 
 Чемпіонат України з водного поло

Посилання 
 Федерація водного поло України 

Водне поло в Україні
Кубки України